Mz, mz ali MZ je lahko:

Mz 
 Mojzes:
 Prva Mojzesova knjiga
 Druga Mojzesova knjiga
 Tretja Mojzesova knjiga
 Četrta Mojzesova knjiga
 Peta Mojzesova knjiga

mz

MZ 
 Mozambik
 IATA koda za Merpati Nusantara Airlines